«Зачарована Десна» — кіноповість Олександра Довженка.

Інші значення 
 «Зачарована Десна» — художній фільм 1964 року за однойменним твором Олександра Довженка.
 Зачарована Десна — ландшафний заказник у Київській області.
 Зачарована Десна — одна з пісень композитора Ігоря Шамо та поета Дмитра Луценка, за яку вони отримали Державну премію УРСР імені Тараса Шевченка 1976 року.